Ordine della Corona (Belgio)
 Ordine della Corona (Paesi Bassi)
 Ordine della Corona (Iran) 
 Ordine della Corona (Monaco)
 Ordine della Corona (Seborga) 
 Ordine della Corona (Romania)
 Ordine della Corona (Jugoslavia) 
 Ordine della Corona (Tagikistan) 
 Ordine della Corona (Thailandia) 
 Ordine della Corona (Tonga) 
 Ordine della Corona (Württemberg) 
 Ordine della Corona (Prussia) 
 Ordine della Corona (Vestfalia) 
 Ordine della Corona (Malaysia)
 Ordine della Corona d'India 
 Ordine della Corona d'Italia 
 Ordine della Corona del Re Svonimiro
 Ordine della Corona di Johor 
 Ordine della Corona di Quercia 
 Ordine della Corona Preziosa 
 Ordine della Corona Ferrea
 Ordine famigliare reale della Corona del Brunei